szachista – zawodnik grający w szachy
 Szachista – miesięcznik o tematyce szachowej
 Szachista – powieść  Waldemara Łysiaka